ƪ (зеркальная эш с петлёй) — буква расширенной латиницы, устаревший символ МФА.

Использование 
Использовалась в транскрипции языка тсвана Соломона Плааки и Дэниела Джонса (1916) для обозначения звука, описанного как огублённый  или , а также в составе диграфа cƪ для обозначения  или .

Была впервые упомянута в документах МФА в 1921 году как символ для огублённого глухого альвеолярного или палатального фрикатива, используемого в некоторых южноафриканских языках, в частности, га. Была официально утверждена в 1928 году с описанием «огублённый », в 1976 году исключена по причине неиспользуемости.

Юникод 
Включена в стандарт Юникод начиная с версии 1.0.0 в блоке «Расширенная латиница — B» () под шестнадцатеричным кодом U+01AA.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки
 ƺ

Примечания

Ссылки